Simon Williams (ur. 1946) – angielski aktor
 Simon Williams (ur. 1973) – nowozelandzki muzyk, były basista grupy Goldfinger
 Simon Williams (ur. 1970) – angielski muzyk
 Simon Williams (ur. 1979) – angielski szachista